Cemil Can Ali Marandi – scacchista turco
 Evi Marandi – attrice greca naturalizzata italiana
 Julius Marandi – vescovo indiano